Výraz ostrůvek má celou řadu významů:
 ostrůvek – malý ostrov
 Ostrůvek (přírodní rezervace)
 Ostrůvek (Lesná) – část obce Lesná v okrese Tachov
 nástupní ostrůvek – dopravní stavba užívaná zejména v městské hromadné dopravě
 Langerhansovy ostrůvky – část slinivky břišní zodpovědná za tvorbu hormonů
 ostrůvek stability – skupina transuranů, která má dlouhý poločas rozpadu oproti sousedním prvkům